LFA est l'abréviation de :
 Lycées franco-allemands : des établissements binationaux d'enseignement public d´élite.
 Ligue de football association : une ancienne fédération française regroupant des clubs de football.
 Loire Forez Agglomération, un EPCI de la région Auvergne-Rhône-Alpes, siégeant à Montbrison.

Véhicule

 Lexus LFA, voiture de sport produite par Lexus de 2010 à 2012